Escoba amarga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Centaurea cordubensis.
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius.
 el nombre común de la planta '''''Parthenium hysterophorus.